Bretaña puede referirse a:
 
Bretaña, región histórica y administrativa de Francia; país celta
Reino de Bretaña
Ducado de Bretaña 
Bretaña, localidad del Perú
Gran Bretaña
Nueva Bretaña
Nueva Bretaña (Canadá)
Britania 
Britania romana

Gente
Lorenzo Mercadante de Bretaña
Constanza de Bretaña 
Hoel de Bretaña 
Arturo I de Bretaña 	
Arturo II de Bretaña 
Arturo III de Bretaña 	
Juan VI de Bretaña
Francisco II de Bretaña , último duque de Bretaña 	
su hija, Ana de Bretaña, última duquesa

Literatura
Materia de Bretaña
Isolda de Bretaña 
Clarisol de Bretaña
Duardos de Bretaña

Otros
Bandera de Bretaña
Bretaña (nombre), el origen y la etimología del topónimo.
Bretaña (gaseosa), gaseosa de la empresa colombiana Postobón.